Медаль Фарадея  () — медаль, присуждаемая британским обществом  (IET). Названа в честь Майкла Фарадея. Бронзовая медаль вручается с 1922 года. Среди награждённых есть выходцы из Российской империи и представитель СССР: Исаак Шоэнберг, Пётр Капица, Владимир Зворыкин. Медалью награждены 14 лауреатов Нобелевской премии.

Лауреаты

Ссылки 
 Лауреаты последних лет
 Лауреаты 1922—2012 годов
 Статья оксфордского словаря

Примечания 

Награды, появившиеся в 1922 году
Институт инжиниринга и технологий
Научные награды Великобритании
Награды по алфавиту